Упорненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Упорненское сельское поселение — входит в Лабинский район Краснодарского края
 Упорненское сельское поселение — входит в Павловский район Краснодарского края